Henry Ware (1764-1845)
 Henry Ware (évêque)